El título Welcome to the Jungle puede referirse a:

Welcome to The Jungle, canción de la banda Guns N' Roses; o álbum homónimo
Welcome to the jungle, primer álbum de Franco "El Gorila".